Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pákistánsko-nizozemský pár Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer, jehož členové nestartovali společně. Kúreší do turnaje nezasáhl. Rojer vypadl po boku Horii Tecăua v úvodním kole s Grigorem Dimitrovem a Pierrem-Huguesem Herbertem.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená americko-jihoafrická dvojice Eric Butorac a Raven Klaasen, jejíž členové ve finále zdolali filipínsko-americký pár Treat Conrad Huey a Jack Sock po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále)
  'Eric Butorac /  Raven Klaasen (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2014
ATP World Tour 2014